«Globus» («Globus Music») — музыкальный проект продюсера и композитора Йоав Горена, микс музыкантов и вокалистов, также можно сказать, что это коммерческое имя известной компании музыкального продакшена «Immediate Music». Главные композиторы: Йоав Горен и Джеффри Феймен.

«Globus» был создан в 2006 году в ответ на просьбы к «Immediate Music» сделать доступными свои композиции для широкой общественности на обычных CD.

Группа «Globus» объединяет драматичную, кинематографическую, эпическую оркестрово-хоровую музыку с современными и мировыми музыкальными стилями и ритмами (рок, поп, классика и этника). Являются пионерами нового жанра — эпического рока (Epic Rock), также называют кинематографическим роком (Cinematic Rock).

История 
Проект «Globus» родился из-за страсти композитора Йоав Горена к драматичной, эпической и кинематографической музыке. Композитор и продюсер Йоав Горен сделал карьеру из своей страсти: он совладелец «Immediate Music», компании музыкального продакшена, специализирующейся на музыке к трейлерам фильмов. Йоав Горен взял лучшие, волнующие душу, трейлерные композиции и смешал их с современными стилями и вокалом для создания альбома «Epicon». Для этого он переработал их, сделал новую аранжировку, добавил к некоторым лирику.

«Epicon» — это дебютный альбом «Globus», выпущенный 24 июля 2006 года в ограниченном количестве только в Великобритании через Universal Music. В течение тестового запуска продали более 10 000 копий. В записи альбома участвовало 100 единиц оркестра и 70 участников хора.

Первый сингл «Prelude (On Earth As In Heaven)» вышел 11 июля 2006 года. Также был снят клип.

Мировая (live) премьера «Globus» состоялась 26 июля 2006 года в «The Grand Hall» (Уэмбли, Лондон). Они исполнили свои композиции из альбома «Epicon». На сцене было 50 участников хора, 60 единиц оркестра и рок-музыкант мирового класса Mark Richardson из рок-группы «Feeder» на ударных.

После успешного «тестового» запуска в Великобритании альбом «Epicon» покоряет американские магазины только 26 августа 2008 года. Альбом претерпел некоторые изменения, в первую очередь новые миксы некоторых песен, также новый мастеринг. Отсутствуют 3 композиции: «Crusaders Of The Light», «Illumination», «Porque Te Vas (Globus Version)». Изменены 2 композиции: «Orchard Of Mines (Radio Edit)», «Europa (Single Mix)». Присутствует концертная версия «Orchard Of Mines — Live At Wembley».

Концертный фильм «Globus — Live At Wembley» транслировался в начале 2008 года на Sky TV в Великобритании, а DVD был выпущен 28 июля 2008 года.

3 февраля 2009 года «Globus» выпускает первый американский сингл «Orchard Of Mines» (прим. второй сингл в мире), который быстро получает похвалу и множество радио-ротации по всей стране. Сингл «Orchard of Mines» более 9 недель был в чарте Billboard «Hot Singles», заняв 12 строчку, также занял 8 строчку в NMW’s Top 40 Radio Airplay List. Также был снят клип.

27 июня 2009 года «Immediate Music» организовала концерт под названием «Trailer Music Live» в «The Broad Theatre», Санта-Монике. Симфонический оркестр вместе с хором исполняли композиции из музыкальной библиотеки «Immediate Music», также на сцене присутствовала группа «Globus». «Globus» исполнила несколько композиций из своего альбома «Epicon». На сцене было представлено более 100 исполнителей.

3 февраля 2010 года «Globus» выпускает концертный альбом «EPIC LIVE!», где присутствуют выступления из концерта в «The Grand Hall» (Уэмбли, Лондон) и из концерта «Trailer Music Live» в Санта-Монике, в нём присутствуют композиции из альбомом «Epicon» и «Break From This World».

«Globus» выпустил 3 музыкальных клипа на песни из альбома «Epicon»: «Orchard Of Mines» (19 февраля 2009 года), «Prelude (On Earth As In Heaven)» и «Spiritus Khayyam».

15 декабря 2010 года Йоав Горен объявил песню, победившую в конкурсе «Globus Songwriting Contest» (англ. Конкурс песен Globus). Победила песня «Black Parade», написанная на основе композиции «Divide and Conquer» из альбома «TfO&C 3».

Второй студийный альбом «Break From This World» вышел 26 августа 2011 года.

Третий сингл «Wyatt Earth» вышел 16 августа 2011 года.

На 15 сентября 2011 года «Globus» анонсировала выход песенника (англ. songbook) «Epicon» для пианино, гитары, вокала и хора, но поступил он в продажу только 14 июня 2012 года. Песенник содержит 12 песен из альбома «Epicon» (прим. все песни кроме «Porque Te Vas (Globus Version)» и «Spiritus Khayyam»).

25 мая 2012 года вышел музыкальный клип на песню «Save Me» из альбома «Break From This World».

6 июля 2012 года вышел мини-альбом «Studio Live 2012», где присутствуют 2 в живую исполненные Райаном (Ryan Hanifl) в студии песни «Wyatt Earth» и «One Truth».

29 августа 2012 года вышел музыкальный клип на песню «Doomsday» из альбома «Break From This World». Клип был смонтирован из видеоматериалов 5 финалистов конкурса «Doomsday Fan Video Contest»: Daryl Daz Atherton (Великобритания), Alejandro De La Garza (Мексика), Dmitry Lomonosov (Россия), Alex Surowitz (США), Justin Suttles (США).

Участники 
Главный исполнитель британец Daniel Pursey после школы работал инженером для очень успешного продюсера Steve Mac. Daniel Pursey (25) наткнулся на проект «Globus» случайно. После просмотра трейлера к фильму «Авиатор» Daniel Pursey был поражён музыкой (композицией «Wyatt’s Torch»). Он связался с композитором, которым являлся Yoav Goren, и попросил разрешение на переработку трека для песни («Wyatt Earth») своей группы. Yoav Goren согласился. Теперь Daniel Pursey является участником проекта «Globus». Daniel Pursey исполняет 5 композиций и играет на гитаре в альбоме «Epicon», также является соавтором песни «Orchard Of Mines». В альбоме «Break From This World» Daniel Pursey исполняет 2 композиции и является соавтором песни «Wyatt Earth».

 Yoav Goren — композитор, продюсер, пианист, вокал, бэк-вокал
 Jeffrey Fayman — композитор, пианист
 Daniel (Dann) Pursey (Dann P) — вокал, электрогитара
 Anneke Van Giersbergen — вокал, бэк-вокал
 Лизбет Скотт — вокал
 Scott Ciscon — вокал, бэк-вокал
 Shadia — вокал
 Terry Wood — вокал
 Christine Navarro — вокал
 Ryan Hanifl — вокал
 Jane Runnalls — вокал, бэк-вокал
 Tal Badani — вокал, акустическая гитара и электрогитара
 Matt Bissonette — бас-гитара
 Gregg Bissonette — ударные
 Tate Simms — бас-гитара и электрогитара
 The Northwest Sinfonia (orchestra and choir) (Seattle, Washington, USA)
 IGAR Orchestra (London)
 The Purcell Singers (chamber choir) (London)
 Larry Groupé — дирижёр

Дискография

Альбомы

Epicon (2006) 

Альбом вышел в Великобритании в 2006 году. В США альбом вышел на CD 26 августа 2008 года и в iTunes: 7 августа 2008 года.

Трек-лист

Break from This World (2011) 

Оригинальная дата релиза CD: 26 августа 2011 года. Цифровой релиз: 6 сентября 2011 года.

Трек-лист

Синглы 
 Prelude (On Earth As In Heaven) (2006)
 Orchard of Mines (2007)
 Wyatt Earth (2011)

Концертные альбомы 
 Epic Live! (2010)
 Studio Live 2012 (2012)

Видеоальбомы 
 Live at Wembley (2008)

Интересные факты 
 Прогрессивной рок-группой «Asia» была создана кавер-версия песни «Orchard of Mines» в альбоме «Phoenix».
 «Orchard of Mines» была использована в заключительных титрах компьютерной игры 2009 года «NecroVisioN», а в игровом меню в конце каждого игрового уровня играла «Preliator».
 В трейлере фильма «Ёлки» 2010 года была использована композиция «Mighty Rivers Run», которую исполняет Anneke Van Giersbergen.
 «Europa» была использована в финальной церемонии чемпионата Европы по футболу 2012.

Примечания

См. также 
 Immediate Music
 Imperativa Records
 Pfeifer Broz. Music
 X-Ray Dog
 Two Steps From Hell

Ссылки 
 Официальный сайт группы «Globus»
 Информация на SoundtrackNet
 «Globus» в YouTube
 Блог Йоав Горена, посвященный проекту «Globus Music»

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году